Bernhard Weiss est le nom de plusieurs personnes :

 Bernhard Weiss (1827-1918), théologien allemand ;
 Bernhard Weiss (1880-1951), juriste allemand.